{| class="infobox" style=""
|align ="center" style ="background: lightgreen"| Снукерныетурниры
|-
|align ="center" style ="background: lightgreen"| Шанхай Мастерс
|-
|align ="center"| Шанхай, Китай
|-
|align ="center"| 17—23 сентября 2012
|-
|align ="center"| Shanghai Grand Stage
|-
| Призовой фонд — GB£ 410 000
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — 147 Джон Хиггинс
|-
| Статус — рейтинговый
|-
|align ="center" style ="background: lightgreen"| Чемпион
|-
| Чемпион 2011 — Марк Селби
|-
| Чемпион 2012 — Джон Хиггинс
|-
| Финалист — Джадд Трамп
|}

Шанхай Мастерс 2012 (, также известен как 2012 Bank of Communication Shanghai Masters'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 17 по 23 сентября 2012 года в Шанхае, Китай.

Победителем стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Джадда Трампа со счётом 10:9.

Призовой фонд 
 Победитель: 75 000 £
 Финалист: 30 000 £
 Полуфиналисты: 18 000 £
 Четвертьфиналисты: 10 000 £
 1/8 финала: 7 500 £
 1/16 финала: 6 000 £
 4-й квалификационный раунд: 2 300 £
 3-й квалификационный раунд: 1 500 £
 Высший брейк в основной стадии турнира: 2 000 £
 Высший брейк в квалификации: 200 £
 Максимальный брейк в основной стадии: 10 000 £
 Общий призовой фонд: 410 000 £

Результаты

Уайлд-кард раунд 
Матчи были сыграны в Шанхае 17 и 18 сентября.

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 24 по 27 июля 2012 года в Шеффилдской академии снукера.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 142, 100 Дэвид Гилберт
 123 Джейми Коуп
 119 Марк Джойс
 117 Алан Макманус
 108 Марк Кинг
 105 Майкл Уайт
 104 Цао Юйпэн
 104 Маркус Кэмпбелл
 102 Стив Дэвис
 100 Джерард Грин

Основной турнир 
 147, 135, 103 Джон Хиггинс
 131, 103 Джо Перри
 131 Мэттью Стивенс
 130, 103, 102 Райан Дэй
 124 Марко Фу
 120 Алистер Картер
 114 Марк Кинг
 112, 111, 108, 105, 101 Джадд Трамп
 112 Лю Хаотянь
 112 Рики Уолден
 108 Грэм Дотт
 107 Шон Мёрфи
 100 Доминик Дэйл

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org
 Отчёт о турнире на World Snooker

Шанхай Мастерс (снукер)
2012 год в снукере